Румяна Спасова (; род. 5 февраля 1989, София) — болгарская фигуристка, выступавшая в парном катании. В паре с Станимиром Тодоровым была трёхкратной чемпионкой Болгарии (2004—2006).

Начала заниматься фигурным катанием в 1994 году. Вместе с партнёром Станимиром Тодоровым тренировалась под руководством Павла Димитрова. Над хореографией и постановкой программ пара работала с Софией Ангеловой.

В 2006 году фигуристы заняли девятнадцатое место на Олимпийских играх. Тем самым они стали первой болгарской спортивной парой, участвовавшей в Олимпиаде. Болгарское национальное радио назвало Спасову и Тодорова самым успешным спортивным дуэтом страны.

Лучший результат по системе оценивания ISU Спасова и Тодоров показали в рамках чемпионата мира 2006 года. На том турнире они за две программы получили 117,61 балла. Благодаря чему финишировали на пятнадцатой строчке среди двадцати пар участников.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Болгарии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года